El término gorrión o gorriones se refiere generalmente a las especies de aves de la familia Passeridae del orden de los Passeriformes:

 en especial, a las del género Passer;
 en particular, al llamado gorrión común o doméstico, Passer domesticus;
 a las del género Petronia (gorriones chillones);

También puede referirse a especies de otras familias del orden Passeriformes:
 las aves de la familia Emberizidae (también llamadas sabaneros) se denominan normal u ocasionalmente como gorriones. Entre ellas se encuentran:
 Calamospiza melanocorys, el gorrión alipálido o de alas blancas;
 Chondestes grammacus, el gorrión arlequín;
 Spizella atrogularis, el gorrión de barba negra;
 Zonotrichia leucophrys, el gorrión blanco coronado;
 varias de los géneros Ammodramus y Tiaris;
 a Padda oryzivora (familia Estrildidae), al que se conoce como gorrión arrocero o de Java;
 a Passerina cyanea (Cardenalidae), llamado a veces gorrión azul;
 a las aves del género Eremopteryx, conocidas como alondras gorrión.

Además puede referirse a:
 el coro alemán Gorriones de la catedral de Ratisbona;
 la telenovela peruana Gorrión;
Édith Piaf que tenía como apodo el gorrión de París;
 la Misa de los Gorriones, obra de Mozart;
 la banda argentina Peligrosos Gorriones o
 la Exterminación de gorriones en China.

Enlaces externos